Repelaer van Driel ist der Familienname folgender Personen:

 Ocker Repelaer van Driel (1759–1832), niederländischer Politiker
 Roline Repelaer van Driel (* 1984), niederländische Ruderin